Zbigniew Górny ist der Name folgender Personen:

*Zbigniew Górny (Historiker) (1927–2014), polnischer Historiker
Zbigniew Górny (Komponist) (* 1948), polnischer Komponist und Dirigent